Stati Uniti d'America
 Clear Creek – census-designated place della contea di Lassen, California
 Clear Creek – territorio non organizzato della Contea di Carlton, Minnesota
 Clear Creek – census-designated place della contea di Carbon, Utah
 Clear Creek – città della Contea di Eau Claire, Wisconsin
 Clear Creek – fiume del Colorado affluente del South Platte, attraverso il Clear Creek Canyon